Pseudidothea är ett släkte av kräftdjur. Pseudidothea ingår i familjen Pseudidotheidae. 

Pseudidothea är enda släktet i familjen Pseudidotheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Pseudidothea